Wartburg puede referirse a:

 Castillo de Wartburg, castillo situado cerca de la ciudad de Eisenach (Alemania). 
 Wartburg, ciudad ubicada en el condado de Morgan en el estado de Tennessee.
 Wartburg, fabricante de coches de Alemania del Este.
 Wartburgkreis, distrito rural ubicado al oeste del estado federado de Turingia (Alemania).